В Греции нет чёткого деления на города и сельские населённые пункты. Основным показателем является численность населения. Греческая статистическая служба в рамках переписи 2011 года определяла города с населением более  жителей.

Список городов  
По данным переписи населения Греции в 2011 году, в стране 78 городов с численностью населения более  человек.

Карта крупных городов 
Легенда карты:
  более 1.000.000 чел.
  от 500.000 до 1.000.000 чел.
  от 100.000 до 500.000 чел.
  от 50.000 до 100.000 чел.

Примечания

Ссылки  
 
 National Statistical Service of Greece: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011, 22 Ιουλίου 2011.
 Resident population census2011 

Города Греции
Греция
Списки:Греция